Déu té una dona? Arqueologia i religió popular a l'antic Israel, és un llibre d'arqueologia siriopalestina escrit per William G. Dever, professor emèrit d'arqueologia del Pròxim Orient i antropologia a la Universitat d'Arizona. Déu té una dona? va ser concebut com una obra d'arqueologia bíblica posada a disposició del públic en general. L'autor desterra les proves que el Déu d'Israel Jehovà tenia una consort, que es deia Ashera, i que formava part del panteó cananeu.

El llibre consta de nou capítols, a més de l'epíleg i una llista de fonts.
 Capítols 1-3 defineix el tema i descriu els diferents enfocaments acadèmics a la religió israelita, fonts bíbliques i no bíblics i els textos, i el paper de l'arqueologia.
 Capítol 4 La Bíblia hebrea: La realitat religiosa o teològica Ideal?, examina la terminologia de culte i activitats a la Bíblia hebrea.
 Capítol 5 L'evidència arqueològica de les religions populars a l'antic Israel, 
 Capítol 6 La deessa Aserha i el seu culte,descriuen la religió politeista, a l'antic Israel 
 Capítol 7 Aserha, culte de la Dona, i el «Yavisme oficial.
 Capítol 8: Del politeisme al monoteisme.
 Capítol 9: Què cal fer per ajudar a la Deessa resum del llibre, conclou que monoteisme a la Bíblia és un fenomen artificial, el producte de l'elit, els partits nacionalistes que van escriure i van editar la Bíblia hebrea durant l'Exili babilònic com a resposta al trauma de la conquesta i, posteriorment, executades a la seva terra natal durant els primers anys del període persa. Dever també ens recorda que la religió popular i el paper de la deessa no va desaparèixer sota el yavisme monoteista oficial, sinó que va passar a la clandestinitat, per trobar un lloc en la màgia i en el misticisme del judaisme posterior.

Referències 

Arqueologia
Llibres